La Lega Nazionale B 1975-1976, campionato svizzero di calcio seconda serie, si concluse con la vittoria del Bellinzona.

Classifica 

Legenda:
      Promossa in Lega Nazionale A 1976-1977.
      Retrocessa in Prima Lega 1976-1977.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Verdetti 
 Bellinzona promosso in Lega Nazionale A.
 Martigny e Wettingen retrocesse in Prima Lega.

Collegamenti esterni 
 
 

Calcio nel 1975
Calcio nel 1976
1975-1976